

Населені пункти та їхні частини
 Тшепово — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Тшепово — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Тшепово — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві

Примітки